Чемпионат Франции по футболу 1945/1946 — 8-й сезон чемпионата Франции по футболу. Первый полноценный сезон Французского Дивизиона 1 после окончания Второй мировой войны. Футбольный клуб «Лилль» стал чемпионом Франции во 2-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 1082 голов.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 11 голов 
 «Ланс» — «Лион»  — 9:2
 Самая крупная победа в гостях:  —5 голов 
 «Лион» — «Рубе-Туркуэн»  — 0:5
 Самая крупная победа дома:  8 голов 
 «Бордо» — «Мец»  — 8:0
 «Лилль» — «Сент-Этьен»  — 8:0

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1945/1946
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1945 году
Спорт во Франции в 1946 году